Никола́й Ряза́нцев:
 Рязанцев, Николай Дмитриевич (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Рязанцев, Николай Карлович (1937—2007) — советский конструктор танковых двигателей (доктор технических наук, профессор, генеральный конструктор ХКБД)
 Рязанцев, Николай Николаевич (1911—1997) — полный кавалер ордена Славы.